Сергей Мака́ренко:
 Макаренко, Сергей Лаврентьевич (род. 1937) — советский спортсмен (гребля на байдарках и каноэ), олимпийский чемпион.
 Макаренко, Сергей Михайлович (род. 1961) — украинский политик.